Asini Quadrat (poeta), poeta grec
 Asini Quadrat (historiador), historiador grec